Dans la mythologie abénaquise, Pe-ben (appelé aussi Pebon) est un puissant sorcier qui endort son auditoire en racontant des histoires. Il est l'esprit de l'hiver.

Notes et références

Liens externes 
 . 

Créature de la mythologie amérindienne
Mythologie abénaquise
Magicien ou sorcier de légende